Siegfried Schönherr ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Schönherr (Tiermediziner) (1915–1989), deutscher Tierarzt, Kammerfunktionär und Politiker (FDP), MdA Berlin
 Siegfried Schönherr (Chemiker) (1928–2020), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Siegfried Schönherr (Militärökonom) (* 1934), deutscher Offizier, Militärökonom und Heimatforscher